Усиков (Усикова) — русская фамилия. 

Известные носители:
 Усиков, Александр Яковлевич (1904—1995) — радиофизик, действительный член АН УССР.
 Усиков, Руслан Николаевич (род. 1975) — российский футболист.

 Усикова, Рина Павловна (1933—2018) — российский лингвист, специалист по славистике и балканистике.

См. также 
 Усиковка